Нижче наведено список 34 муніципалітетів департаменту Мартиніка.

Мартиніка